Серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации «Эпоха Просвещения. XVIII век» — посвящённая эпохе развития общества, получившей название «Эпоха Просвещения». Монеты данной серии стали первыми монетами Российской Федерации отчеканенными из драгоценных металлов.

Серия из 6 монет, выпущенных 24 ноября 1992 года, состоит из двух серебряных монет 900-й пробы номиналом 3 рубля (Троицкий собор, Академия наук), одной палладиевой монеты 999-й пробы номиналом 25 рублей (Екатерина II. Законодательница), золотой монеты 900-й пробы номиналом 50 рублей (Пашков дом), золотой монеты 900-й пробы номиналом 100 рублей (М. В. Ломоносов) и одной платиновой монеты 999-й пробы номиналом 150 рублей (Чесменское сражение).

3 рубля — Троицкий собор

3 рубля — Академия наук

25 рублей — Екатерина II. Законодательница

50 рублей — Пашков дом

100 рублей — М. В. Ломоносов

150 рублей — Чесменское сражение

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России
 Монеты на сайте ЦБ: , , , , , 

Памятные монеты России